Labidiaster är ett släkte av sjöstjärnor. Labidiaster ingår i familjen Labidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Labidiaster